Barbarano steht für:

 Barbarano Mossano, eine italienische Gemeinde  in der Provinz Vicenza, Region Venetien
 Barbarano Romano, eine italienische Gemeinde in der Provinz Viterbo, Region Latium
 Barbarano Vicentino, eine Fraktion der Gemeinde Barbarano Mossano und war bis 2017 eine eigenständige Gemeinde in der Provinz Vicenza in Venetien